Amerikai Egyesült Államok
 Cheney (Kansas)
 Cheney (Missouri)
 Cheney (Nebraska)
 Cheney (Washington)

 Franciaország
 Cheney (Yonne)

Nevek
 Cheney (vezetéknév)